Saint-Igny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Igny-de-Vers, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Igny-de-Roche, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,